Э́йвинд Леона́рдсен (; ) — норвежский полузащитник. Известен по своим выступлениям за «Русенборг», английские клубы «Уимблдон», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Астон Виллу», а также по игре за сборную Норвегии.

Карьера

Клубная карьера 
Эйвинн начинал карьеру в клубе «Клаусененген», а в 1989 году в возрасте 19 лет перешёл в «Мольде», выступавший в высшем дивизионе Норвегии. Через два года его контракт выкупил чемпион страны — «Русенборг». Играя за этот клуб, Леонардсен был признан Лучшим игроком года в Норвегии. В 1994 году он перебрался в Англию, где стал выступать за «Уимблдон», а летом 1997 года Эйвинн перешёл в команду, за которую болел с детства, — в «Ливерпуль».

Два года спустя он сменил клуб на «Тоттенхэм Хотспур», затем выступал за бирмингемскую «Астон Виллу», а в 2004 году вернулся обратно в Норвегию, где начал выступать за столичный «Люн» и стал в этой команде капитаном. В декабре 2005 года он перебрался в «Стрёмсгодсет», с которым выиграл титул чемпиона Первого дивизиона, а по окончании сезона 2007 года завершил карьеру футболиста. На тот момент он был капитаном своего клуба, выступавшего в высшем дивизионе Норвегии.

Международная карьера 
С 1990 по 2003 годы Эйвинн провёл 86 матчей за первую сборную Норвегии и забил за неё 19 голов. В составе национальной команды он принял участие в Чемпионатах мира 1994 и 1998 годов.

Достижения 
 Приз Книксена (лучший полузащитник): 1991, 1993
 Игрок года в Норвегии по версии игроков: 1994
 Чемпион Первого дивизиона Норвегии: 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Уимблдон» (1889)
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Люн»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Футбольные тренеры Норвегии